O Instituto Brasileiro de Culturas Internacionais, com sigla InBrasCI, é uma associação literária da cidade do Rio de Janeiro, localizada no estado brasileiro do Rio de Janeiro, tendo sido fundado em 13 de fevereiro de 2006. Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob nº 09.225.702/0001-48. Prima e tem como objetivo fazer reinar a PAZ no mundo através das Culturas e tradições dos povos.
O InBrasCI é constituído de uma Sede no Rio de Janeiro, de uma Chancelaria na Ilha da Madeira em Portugal dispõe de Representações nos estados brasileiros. A primeira representação foi instalada no estado brasileiro de Minas Gerais.
A primeira diretoria: 
Presidente - Marilza Albuquerque de Castro 
1º Presidente de Honra - Francisco Silva Nobre 
1º Vice-Presidente - Eliane Mariath Dantas 
2ºVice-Presidente - Maria Alice Antunes Mota 
Secretário-Geral - Elvandro de Azevedo Burity 
Secretário-Geral Adjunto - Vanise Buarque

Representações 
 O InBrasCi além da Chancelaria - Ilha da Madeira (Portugal - PT) tem as seguintes Representações:
Subchancelaria em: Lund - Suécia e Paris - França
 Representações Distritais nos seguintes estados brasileiros:
Minas Gerais - MG, Goiás - GO, Acre - AC, Mato Grosso - MS, Paraná - PR e Distrito Federal - DF

Ligações externas 
InBrasCI reconhece talentos em Minas Gerais
Blog do Instituto Brasileiro de Culturas Internacionais
Representação no estado brasileiro de Minas Gerais
O que é o InBrasCI
InBrasCI realiza sessão conjunta com a Academia de Letras do Brasil - Mariana
Entrega de Médito Cultural a personalidades que se distinguiram no campo da cultura em São Gonçalo do Rio Abaixo - MG
Entrega de título ao residente da Câmara Municipal de Goiânia.

Academias de letras do estado do Rio de Janeiro
Cultura da cidade do Rio de Janeiro